Sawin – imię
 Sawin – gmina wiejska w Polsce
 Sawin – wieś w woj. lubelskim, w  pow. chełmskim, w gminie Sawin